Бори́с Никола́евич Ю́рьев (а, Смоленск — 14 марта 1957 года, Москва) — русский и советский учёный-авиатор, действительный член Академии наук СССР (1943), генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944). Ученик и зять Н. Е. Жуковского.

В современной России и бывшем СССР считается изобретателем автомата перекоса (1911) — устройства, сделавшего возможным постройку вертолётов с характеристиками устойчивости и управляемости, приемлемыми для безопасного пилотирования рядовыми лётчиками.

Биография 
Родился в дворянской семье, владевшей имением в Смоленской губернии. Отец, штабс-капитан Николай Александрович, имел патенты на изобретения и публиковал статьи по усовершенствованию артиллерии. 

В 1898 году семья Юрьевых переезжает в Коломну. После двух лет обучения в местной гимназии, в 1900 году Борис поступил кадетом во Второй Московский кадетский корпус, который окончил в 1907 году — пятым из 45, с похвальным листом и наградой.

С 1907 года учился в Московском техническом училище, где стал активным членом воздухоплавательного кружка Жуковского. В мае 1911 года Б. Н. Юрьев руководил подготовкой полётов аэроплана, построенного кружковцами. В том же 1911 году, в журнале «Автомобиль и воздухоплавание», появилась первая публикация Юрьева «О наиболее полезном грузе, поднимаемом аэропланами и геликоптерами при данной силе мотора». В ней впервые был употреблён термин аэробус. В этом же году Юрьев сделал заявку, патентуя геликоптер своей системы по, ставшей позже — классической, схеме одновинтового вертолёта с автоматом перекоса несущего винта и рулевым винтом. В газетах «Новое время» и «Русский инвалид» в 1912 году появилась заметка о подготовке воздухоплавательного кружка ко Второму Всероссийскому воздухоплавательному съезду: «Студент Императорского технического училища Юрьев изобрёл геликоптер, то есть вертикальный винт для аэроплана. Этот винт даёт возможность подняться с места и оставаться на какой угодно высоте. Профессор Жуковский проверил эту работу и одобрил её…». Модель вертолёта в натуральную величину демонстрировалась на Международной выставке воздухоплавания принесла автору золотую медаль за разработку проекта.

С началом Первой мировой войны Юрьева отправили служить в крепость Новогеоргиевск, затем — в эскадру тяжёлых самолётов «Илья Муромец». Летом 1915 года при обороне крепости Новогеоргиевск он попал в плен. После возвращения в Россию в декабре 1918 года Юрьев работал над проектом «Четырёхмоторный тяжёлый самолёт», который защитил как выпускной, 5 мая 1919 года. Жуковский оставил его в училище лаборантом, а осенью Юрьев начал преподавать в только что основанном Московском авиатехникуме, затем в техническом училище, а с 1920 года — в созданной Жуковским Военно-воздушной академии.

В 1919 году Юрьев начал работать в ЦАГИ: он возглавил группу, которая положила начало экспериментальному аэродинамическому отделу. На основе экспериментов и теоретических изысканий в 1922 году Юрьевым был предложен метод расчёта винтов, позволяющий легко учитывать влияние трения на струю винта и на скорость вращения струи. Он разработал относительную вихревую теорию, издал учебники «Воздушные винты» и «Экспериментальная аэродинамика».

В 1926 году в ЦАГИ была организована группа для разработки геликоптера по схеме, предложенной Юрьевым. В результате были определены три наиболее перспективные схемы: одновинтовой аппарат с рулевым винтом и автоматом перекоса, двухвинтовой и восьмивинтовой. Эти исследования дали возможность построить геликоптер «ЦАГИ 1-ЭА» (ЭА — экспериментальный аппарат); 14 августа 1932 года первый советский вертолётчик А. М. Черёмухин в полёте поднял машину на 605 метров и установил рекорд высоты.

Б. Н. Юрьев участвовал в организации МАИ (где преподавал в 1930—1940 годах). Он — основатель кафедры экспериментальной аэродинамики и гребных винтов (позднее — аэродинамики) МАИ и первый её заведующий (1930—1939).

В 1939 году ему присвоили звание бригадного инженера, в 1940 году удостоили звания Заслуженного деятеля науки РСФСР.

Юрьеву удалось добиться организации специализированного конструкторского бюро по проектированию летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки. Приказом Народного комиссариата авиационной промышленности (НКАП) СССР от 17 декабря 1939 года было создано ОКБ-3, которым Юрьев руководил несколько месяцев. 

Постановлением Комитета обороны от 4 марта 1940 года Б.Н. Юрьеву, И.П. Братухину и директору МАИ М.Ф.Семичастнову  выдано техническое задание на постройку двухместного геликоптера с двумя двигателями МВ-6 с максимальной скоростью 150 км/ч, дальностью до 200 км и потолком 4500 метров. Предписывалось в чрезвычайно сжатые сроки построить две машины; первый прототип требовалось представить на испытания к 1 мая 1941-го, а второй – к 1 июля этого же года.

В связи с большой занятостью оставил руководство ОКБ-3, передав дела И.П. Братухину, который и возглавил конструкторское бюро.

С наступлением вермахта летом 1941 года эвакуировался с Военно-воздушной академией в Свердловск. В эвакуации занимался разработкой и строительством аэродинамической лаборатории, научными разработками для нужд обороны.

В 1942—1949 годах генерал-лейтенант инженерно-технической службы Б. Н. Юрьев занимал должность заместителя начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского.

В 1944—1950 годах — председатель Комиссии по истории техники АН СССР, с 1950 года — заведующий лабораторией прикладной аэродинамики в Институте механики АН СССР. Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956)

За свою жизнь Б. Н. Юрьев подал свыше 40 заявок на изобретения, получил 11 патентов, 2 авторских и 2 охранных свидетельства. Среди его изобретений — ручка управления одновременно несколькими двигателями многовинтового вертолёта, привязной геликоптер с реактивным винтом, реактивный винт, новая схема самолёта-вертолёта и другие.

Урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды и звания 
 два ордена Ленина (21.11.1942; 19.9.1953)
 орден Отечественной войны I степени (10.6.1945)
 орден Красной Звезды (25.5.1936)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1943) — за научный труд: «Руководство для конструкторов», опубликованный в 1940, 1941 и 1942 годах.
 Сталинская премия второй степени (1946) — за создание нового типа самолёта-геликоптера
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1940)
 27 сентября 1943 года избран действительным членом АН СССР по отделению технических наук (аэродинамика, авиация).

Память 
 В Смоленске именем Б. Н. Юрьева названа улица в Заднепровском районе.

Галерея

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Семейные истории»
 Основоположник отечественного вертолётостроения
 
 ЦАГИ в лицах. Юрьев Б. Н.
 Б. Н. Юрьев (некролог) // Вестник АН СССР, 1957, № 5, стр. 90
 Научно-изобретательская работа по Б. Н. Юрьеву

Персоналии:Авиация
Выпускники Императорского технического училища
Действительные члены АН СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Машиностроители
Механики СССР
Преподаватели Московского авиационного института
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники Института механики АН СССР
Аэродинамики
Авиаконструкторы Российской империи
Авиаконструкторы СССР
Пионеры авиации